Нова історія (хронологічна таблиця; 1640–1870)

Див. також 
 Історія США (хронологічна таблиця)
 Європейська культура Нового часу
 Політична історія Середніх віків
 Хронологія історії України — Козаччина і Руїна та Російська експансія (розрізнено-аналітичні списки доби)
 Нова історія України (хронологічна таблиця) — синтетичний список

Література 
 Нова історія, 1640–1870: Підруч. для 9 кл. серед. шк. /О. Л. Нарочницький, О. П. Авер'янов, Л. Ю. Кертман; За ред. акад. О. Л. Нарочницького.— К.: Рад. шк., 1992.— 3-те вид.— Перероб., доп.— 286 с. : іл. ISBN 5-330-01582-0 (укр.)

Нова історія
Хронологія (таблиці)